PZK – Polski Związek Karate
 PZK – Polski Związek Krótkofalowców
 PZK – Polski Związek Kombatantów
 PZK lub PZKol – Polski Związek Kolarski
 PZK – państwowy zasób kadrowy
 PZKaj – Polski Związek Kajakowy
 PZK – Pozapojazdowy zestaw księżycowy